

Cinema 
 Sentinel (The Sentinel) – film del 1976 diretto da Michael Winner
 Sentinel 2099 – film del 1995 diretto da Michael McGee

Geografia 
 Sentinel – ex cittadina della California
 Sentinel – cittadina dell'Oklahoma
 North Sentinel – isola dell'Oceano Indiano
 South Sentinel – isola dell'Oceano Indiano

Guerra 
 Sentinel – carro armato
 Stinson L-5 Sentinel – tipo di aereo
 Sentinel 5000 – progetto di dirigibile militare del XX secolo, mai realizzato

Musica 
 Sentinel – gruppo musicale rock statunitense
 Sentinel – album di Nigel Mazlyn Jones del 1979
 Sentinel – album di Robert Hunter del 1993
 Sentinel – singolo di Mike Oldfield del 1992

Videogiochi 
 Sentinel – videogioco del 1984 per Commodore 64
 Sentinel – videogioco del 1990 per console Atari

Altro 
 Sentinel – nome delle missioni e dei satelliti del progetto Esa Copernicus
 Sentinella (Sentinel) – supereroe dell'universo DC Comics, alias di Alan Scott quando membro della JSA
 Sentinel (The Sentinel) – serie televisiva canadese del 1996

Pagine correlate 
 Sentinels
 The Sentinel